Ива́н Романе́нко:
 Романенко, Иван Андреевич (1851—1922) — генерал от инфантерии, член Военного совета Российской империи.
 
 Романенко, Иван Георгиевич (1908—1994) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Романенко, Иван Иванович (1918—1978) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.